HMS Invincible (dt. Unbesiegbar) war der Name von sechs Schiffen der Royal Navy.

 Invincible (Schiff, 1744), ein ursprünglich französisches 74-Kanonen-Linienschiff
 Invincible (Schiff, 1765), ein 74-Kanonen-Linienschiff
 HMS Invincible (1808), ein 74-Kanonen-Linienschiff
 HMS Invincible (1869), ein Ironclad-Schiff
 HMS Invincible (1907), ein Schlachtkreuzer
 HMS Invincible (R05), ein Leichter Flugzeugträger

Invincible